Nils Hellsten (1886-1962), escrimeur suédois
 Nils Hellsten (1885-1963), gymnaste suédois